Dit is een lijst van permanente rechters van het Internationale Gerechtshof Den Haag, het belangrijkste juridische orgaan van de Verenigde Naties. Het Gerechtshof geldt als de opvolger van het Permanente Hof van Internationale Justitie dat eveneens in het Vredespaleis gevestigd was. De lijst bevat geen rechters die ad hoc door een partij zijn aangewezen op grond van artikel 31 van het statuut van het hof.

Lijst 

 
Internationale Gerechtshof
Internationale Gerechtshof